Пра́вда (1945 року — Дер-Емес, ) — село Первомайського району Автономної Республіки Крим.

Населені пункти Криму, що підлягають перейменуванню